(Tóquio, 1942; Belo Horizonte, 23 de março de 2012) foi um mestre de caratê, um dos pioneiros da introdução desta arte marcial japonesa no Brasil com seu estilo Kenyu-ryu. Nascido em Tóquio no ano de 1942, chegou ao Brasil em 1965. Recebeu o título de kancho, o que significa que passou a ser o responsável pela condução da entidade representante de seu estilo.

Biografia 
Nascido na capital japonesa em 1942, durante o transcorrer da Segunda Guerra Mundial, Akio Yokoyama cresce e mantém conctato com as artes marciais ainda na juventude. Graduou-se pela Universidade de Tenri em Ciências Contábeis. Nessa época recebeu o 4º dan de caratê e participava de várias competições, chegando a conseguir o título de campeão universitário. O jovem mestre migra para o Brasil em 1965, primeiro passa uma estada em São Paulo (capital), no bairro da Liberdade, por fim fixando-se em Minas Gerais.

Com a chegado do mestre inicia de verdade a história do estilo Kenyu-ryu, eis que o jovem saiu de sua terra com a intenção de divulgar sua arte marcial para todos, não exclusivamente aos descendentes nipônicos. Fixou-se em Minas Gerais para conseguir uma colocação numa empresa de origem japonesa, a Usiminas.
	
A despeito de ainda em 1965 o mestre buscar um espaço para ministrar suas aulas de caratê, mas ser recusado, conseguiu um espaço numa escola de judô, a Samuray's Gim, de onde sairia depois de dois anos, para fundar seu próprio espaço, chamado de "Clube Esportivo de Karate Tenri Dojo", localizado no centro de Belo Horizonte/MG, onde funionou por mais de 25 anos, e que, mais tarde, seria o embrião da Federação Mineira de caratê.

Durante toda a sua vida Akio dedicou-se à divulgação, promoção e ensino do karatê-do e de seus valores filosóficos. Para isso, promoveu demonstrações públicas, seminários, competições, e outros
Mestres do caratê
eventos onde o karatê pudesse ser demonstrado à população que, até então, pouco conhecia desta arte. 

Sensei Akio, até completar 70 anos, em fevereiro de 2012, ainda ministrava aulas e cursos para jovens e veteranos. Akio Yokoyama faleceu em 23/03/2012, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O mestre deixou discípulos espalhados por todo o Brasil e em outros países que se dedicam à preservação do estilo Kenyu-Ryu e ao ensino do karatê-do.